John Abbey ist der Name folgender Personen:

* John Abbey (Orgelbauer) (1785–1859), britischer Orgelbauer 
 John Abbey (Schauspieler) (* 1935), US-amerikanischer Schauspieler
 John Roland Abbey (J. R. Abbey; 1896–1969), britischer Offizier und Bibliophiler